La Caseta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Caseta, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 
 La Caseta, Guanajuato, ort, Romita, 

Robotskapade Mexikoförgreningar